Nas Bahamas
Freeport (Bahamas)

Nos Estados Unidos
Freeport (Flórida)
Freeport (Illinois)
Freeport (Kansas)
Freeport (Michigan)
Freeport (Minnesota)
Freeport (Ohio)
Freeport (Pensilvânia)
Freeport (Texas)

Outros
 Freeport Outlet Alcochete

Desambiguações de topônimos